Галина Анатольевна Долгушина (род. 28 марта 1981) – Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (современное пятиборье).

Карьера

Подводный спорт 
В 1996-2001 годах специализировалась в подводном ориентировании. Выступала за сборную Казахстана.

Серебряная медаль Международного марафона в Италии по плаванию в ластах 1998г, обладатель золотой и бронзовой медалей чемпионата мира 1998г.
Призёр этапов Кубка Мира по подводному ориентированию 1997-98гг.

Многоборье  
На чемпионате Азии 2002 года завоевала золото – в командном зачете и бронзу  - в эстафете.

На чемпионате Азии 2004 года завоевала индивидуальное и командное золото, а также бронзу в эстафете.

На домашнем чемпионате мира завоевала три «золота» - в индивидуальном первенстве, командном первенстве и в эстафете.

На чемпионата Азии в Токио завоевала 4-е место и лицензию на Олимпиаду - 2008 в Пекине, где  была лишь 26-й. А на чемпионате Азии в Бишкеке вновь становится чемпионом Азии.

В 2010 году на Азиаде в Гуанчджоу в составе казахстанской команды завоевала бронзовую медаль. Получила травму при выступлении в конкуре.

Высшее достижение на чемпионате мира - 28 место (Гватемала, 2006).

Ссылки 
 Галина Долгушина  на сайте sports-reference
Профиль на сайте UIPM
 Казахстанское пятиборье на сайте Казахстанской федерации современного пятиборья
 History of underwater orienteering

Пятиборцы Казахстана
Чемпионы Азии по пентатлону
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Пловцы в ластах Казахстана
Подводные ориентировщики Казахстана
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма